Адай:
 Адай — один из крупных родов в составе племенного союза Байулы Младшего жуза
 Адай — озеро в Алтайских горах.
 Адай — хакасское мужское имя.
 Адай-Хох — горная снежная вершина Большого Кавказа.

Персоналии 
 Адай — марийский сотенный князь, историческая личность (XVI век).
 Адай-хан (1390—1438) — великий хан Монгольской империи из династии Северная Юань.
 Адай, Джон Миллер (1819—1900) — генерал Британской армии, губернатор Гибралтара, художник-любитель.

См. также 
 Адаи — название индейской народности и языка, распространённого ранее на северо-западе штата Луизиана.
 Адай-Табынский район — единица административного деления Адаевского уезда Киргизской АССР.